Stary Staw – wieś w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim
 Stary Staw – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim
 Stary Staw – część Ostrowa Wielkopolskiego

jezioro:
 Stary Staw (jezioro) – jezioro lobeliowe k. wsi Pomysk Wielki